Гу́кер () — англомовне прізвище, яке спочатку вказувало на того, хто виготовляв гаки (від середньодавноанглійського hōcere), або на сільськогосподарського працівника, який використовував гаки. У деяких випадках прізвище могло утворитись від топографічної назви людини у значенні «мешканець біля відрогу або вигину пагорба» (від середньоанглійського hoke — «гак», «вигин річки», «відроги пагорба»).

Відомі носії прізвища:
 Вільям Джексон Гукер (; 1785—1865) — англійський ботанік.
 Дестіні Гукер (;  1987) — американська волейболістка, олімпійська медалістка (2012).
 Джозеф Гукер:
 Джозеф Гукер (; 1814—1879) — генерал-майор Армії сіверян під час Громадянської війни у США.
 Джозеф Долтон Гукер (; 1817—1911) — британський ботанік, мандрівник.
 Джон Лі Гукер (; 1917—2001) — американський блюзовий музикант, гітарист і співак.
 Евелін Гукер (, до заміжжя — Ґентрі, ; 1907—1996) — американська психолог.
 Стенлі Гукер (; 1907—1984) — британський математик та авіаконструктор.
 Стів Гукер (;  1982) — австралійський легкоатлет, олімпійський чемпіон (2008).
 Томас Гукер (; 1586—1647) — релігійний лідер, пуританин.

Примітки 

Прізвища від назви ремесла